Подска́рбий () — чин в Речи Посполитой, соответствующий нынешнему казначею. Были подскарбии великие, заведовавшие финансами и государственным имуществом и носившие звание сенаторов; подскарбии коронные, выдававшие королевские сокровища и осуществляли чеканку и выпуск в обращение монеты, как руководитель государственного монетного двора; подскарбии надворные, заместители и помощники подскарбиев коронных.

См. также 
 Великий подскарбий коронный
 Великий подскарбий литовский

Литература 
 

Должностные лица Речи Посполитой
Должностные лица Великого княжества Литовского